Észak-Macedónia
Rastani, település a  Bitolai járásban
Rastani, település a Kicsevói járásban
Rastani, település Velesz községben